Білоруська футбольна вища ліга 2005 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона вперше здобув Шахтар.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб БАТЕ взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як володар Кубку Білорусі 2005—2006

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 

2005
Білорусь
2005 у білоруському спорті